Bernard Fitzalan-Howard, XVI duca di Norfolk – genealogista inglese
 Edmund Fitzalan-Howard, I visconte FitzAlan di Derwent – politico inglese
 Edward Fitzalan-Howard, I barone Howard di Glossop – politico liberale britannico
 Edward Fitzalan-Howard, XVIII duca di Norfolk – politico e nobile britannico
 Henry Fitzalan-Howard, XIII duca di Norfolk – politico inglese
 Henry Fitzalan-Howard, XIV duca di Norfolk – politico inglese
 Henry Fitzalan-Howard, XV duca di Norfolk – politico inglese
 Henry Miles Fitzalan-Howard, conte di Arundel – nobile inglese
 Mary Fitzalan-Howard – nobildonna inglese
 Michael Fitzalan-Howard – generale inglese
 Miles Stapleton-Fitzalan-Howard, XVII duca di Norfolk – militare britannico